Il singolare del torneo di tennis Open de Moselle 2006, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Novak Đoković che ha battuto in finale Jürgen Melzer 4–6, 6–3, 6-2.

Teste di serie

  David Ferrer (primo turno)
  Juan Carlos Ferrero  (primo turno)
  Novak Đoković (campione)
  Michail Južnyj (primo turno)

 Richard Gasquet (secondo turno)
 Dominik Hrbatý (primo turno)
 Fernando Verdasco (primo turno)
 Robin Söderling (primo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Open de Moselle 2006
ATP Tour 2006